Queresi – abitanti di Quero (Quero Vas)
Queresi – abitanti di Quero Vas